Метак је појам са више значења:

 Метак, муниција ватреног оружја;
 Метак, сплитска рок група;
 Метак, филм из 1996.
 Метак (албум), албум из 2006.